Калугин, Михаил:
 Калугин, Михаил Алексеевич — Георгиевский кавалер; капитан 2-го ранга; № 8679; 26 ноября 1851.
 Калугин, Михаил Дмитриевич (1882—1924) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от города Санкт-Петербурга.
 Калугин, Михаил Петрович (род. 1994) — украинский футболист.